Bisel é um tipo de corte muito utilizado em trabalhos com plantas, se caracterizando por ser normalmente transversal ao sentido da parte cortada da planta. Em podas deve ser na verdade transversal aos planos horizontal e vertical da terra. Em enxertias o corte deve ser transversal ao órgão a ser utilizado. Em raiz é muito pouco utilizado, devendo ser transversal ao órgão.

Agronomia